Spazzino, professione
Spazzino, animale che si nutre di cadaveri
Spazzino, gioco di carte

Altri progetti